Плоткин (Плоткина) — еврейская фамилия. Известные носители:
 
 Плоткин, Борис Исаакович (род. 1925) — советский и израильский математик.
 
 Плоткин, Всеволод Яковлевич (род. 1947) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист.
 Плоткин, Вульф Яковлевич (1927—2013) — советский лингвист-германист, фонолог.
 Плоткин, Гордон (Гордон Дэвид Плоткин; род. 1946) — британский учёный в области информатики.
 Плоткин, Григорий Давыдович (1917—1986) — украинский советский писатель.
 Плоткин, Гриша (1954—) — юный советский актер (Сказка о потерянном времени), в 1972 уехавший в Израиль, а затем в США.
 Плоткин, Дмитрий Матвеевич (Дмитриев, 1901—1939) — деятель ГПУ/НКВД СССР, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Плоткин, Дмитрий Матвеевич (род. 1958) — советский и российский следователь, криминалист, поэт, писатель, сценарист, консультант.
 
 Плоткин, Лев Абрамович (1905—1978) — советский литературовед, филолог.
 Плоткин, Марк Аронович (1904—1946) — генерал-майор Советской Армии.
 
 Плоткин, Пиня (Пинхас Абрамович; 1915—2009) — еврейский советский поэт, журналист.
 
 Плоткин, Стэнли (род. 1932) — американский виролог и вакцинолог.
 Плоткин, Фёдор Михайлович (?—1963) — хирург, учёный-медик.

 Плоткина, Алла Григорьевна (род. 1963) — российская киноактриса.
 Плоткин, Элис (более известна как Плейтен; 1947—2011) — американская актриса.

См. также 
 Граница Плоткина

Примечания